Die Abkürzung WHV steht für:

 Warner Home Video, Videosparte von Warner Bros.
 Westdeutscher Handball-Verband, einen Regionalverband des Deutschen Handballbundes
 Westdeutscher Hockey-Verband, einen Regionalverband des Deutschen Hockey-Bundes
 Wiener Handballverband
 Wilhelmshavener HV, ein Handballverein
 Woodchuck-Hepatitis-Virus, siehe Hepatitis-B-Virus#Klassifizierung

WHV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Wilhelmshaven

WHV als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven

Abkürzung